Башелье () — французская фамилия.

Известные носители 
 Башелье, Жан-Жак (1724—1805) — французский живописец.
 Башелье, Луи (1870—1946) — французский математик.
 Башелье, Николя (1487—1556) — французский архитектор и скульптор.

См. также 
 Рыцарь-бакалавр
 Башеле, Альфред (1864—1944) — французский композитор.